Борис Михайлович Гладки́х (, РСФСР, СССР) — российский общественный и политический деятель, депутат Государственной Думы VII и VIII созывов, член фракции «Единая Россия», член комитета по энергетике.

Из-за поддержки российской агрессии во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями.

Биография 

В 2005 году окончил Институт управления, автоматизации и телекоммуникаций Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» по специальности: автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте; инженер путей сообщения.

2005—2008 — работа в коммерческих организациях на различных должностях.

2008 −2014 — генеральный директор саморегулируемой организацией управляющих организаций.

2012—2014 — генеральный директор некоммерческого партнёрства «Национальное объединение управляющих недвижимостью».

14 сентября 2014 года избран депутатом Законодательной думы Хабаровская края 6 созыва. Занимал должность председателя комитета по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК.

В 2016-м году досрочно сложил полномочия депутата Законодательной думы Хабаровская в связи с избранием 18 сентября 2016 года депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва по Хабаровскому одномандатному избирательному округу № 69.

19 сентября 2021 года избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII по Хабаровскому одномандатному избирательному округу № 69.

В разные годы входил в составы групп и советов: рабочей группы Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации по развитию жилищно-коммунального хозяйства; общественный совет Федеральной службы по тарифам России; научно-экспертный совет при Комитете Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Законотворческая деятельность 
Последовательно проводит линию на совершенствование правовой базы по направлениям: жилищно-коммунальное хозяйство; энергетика; строительство; деятельность бюджетных организаций; налогообложение; деятельность органов местного самоуправления; коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ; избирательные права граждан; ведение промышленно-производственной деятельности, способствующей привлечению новых резидентов и развитию действующих в особых экономических зонах производств; социальные гарантий пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям; защита прав участников долевого строительства многоквартирных домов.

Международные санкции 
Из-за поддержки российской агрессии и нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями разных стран. С 23 февраля 2022 года находится под санкциями всех стран Европейского союза. С 11 марта 2022 года находится под санкциями Великобритании. С 24 марта 2022 года находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. С 24 февраля 2022 года находится под санкциями Канады. С 25 февраля 2022 года находится под санкциями Швейцарии. С 26 февраля 2022 года находится под санкциями Австралии. С 12 апреля 2022 года находится под санкциями Японии.

Указом президента Украины Владимира Зеленского от 7 сентября 2022 находится под санкциями Украины. С 3 мая 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии.

Семья 
Женат, есть сын.

Награды

Примечания 

Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Депутаты Законодательной думы Хабаровского края
Выпускники Дальневосточного государственного университета путей сообщения
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине